Korn — популярний американський гурт, що грає в стилі ню-метал.
 Korn — дебютний студійний альбом американського гурту Korn.
 Korn-shell — інтерактивна командна оболонка і мова програмування.

Див. також 
 Корн (значення)